Платинапентабериллий — бинарное неорганическое соединение
платины и бериллия
с формулой BePt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Платинапентабериллий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F d3m,
параметры ячейки a = 0,5974 нм, Z = 4,
структура типа пентабериллийзолота AuBe
.

Соединение плавится при температуре >1100°С.

Примечания 

Соединения бериллия
Соединения платины
Интерметаллиды